Monte Olympus puede referirse a:

 Monte Olympus, montaña del estado de Utah, Estados Unidos.
 Monte Olympus, montaña del estado de Washington, Estados Unidos.
 Monte Olympus, montaña del planeta Marte.